Lešany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lešany, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Lešany, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc